Ommanney ist der Familienname von:
 Erasmus Ommanney (1814–1904), britischer Admiral und Arktisforscher

Sonstiges:
 Ommanney Bay, Bucht von Coronations Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Ommanney Bay, Bucht der Prince-of-Wales-Insel, Nunavut, Kanada
 Ommanneyfjellet, Berg in Torell-Land, Spitzbergen
 Ommanney-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Ommanney-Insel, Insel im Archipel Franz-Josef-Land, Russland